Султани — село в Болгарии;
 Султани, Башармал — афганский боксёр.
 Султани — золотая турецкая монета XVI—XVII веков.